Самаровка — название населённых пунктов в России:
 Самаровка — деревня в Мелеузовском районе Башкортостана.
 Самаровка — деревня в Крутинском районе Омской области.